

Sigle 
 TMC – emittente televisiva francese, in precedenza appartenente al Principato di Monaco
 Telemontecarlo – emittente televisiva privata extraitaliana in lingua italiana che trasmetteva dal Principato di Monaco
 Terapia con il mezzo del cavallo – ippoterapia
 The Movie Channel – network televisivo via cavo statunitense
 Titanium Matrix Composite – materiale composito a matrice in titanio
 Toyota Motor Corporation – casa automobilistica giapponese
 Traffic Message Channel – informazioni normalmente inviate tramite il Radio Data System
 (Assicurazione) Temporanea in Caso di Morte –  tipologia di assicurazione
 TMC –  tempo medio di conversazione  (la durata effettiva di una chiamata) 
 Termine Minimo di Conservazione – per alimenti

Codici 
 TMC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tambolaka (Indonesia)
 tmc – codice ISO 639-3 della lingua tumak